Coppa Svizzera di pallacanestro 2008-2009.

Qualifiche

Primo turno
Kronos Basket Zürich	-	Opfikon Basket	26-96 (7-53)
Basket La Tour	-	Blonay Basket	71-83 (33-46)
Isotop BBC	-	Hünibasket	62-106 (35-48)
BC Val-de-Ruz	-	Courtepin-Courtaman BBC	53-71 (24-28)
Versoix Basket	-	BC Epalinges/Palinzard	78-103 (42-49)
Servette BBC	-	Lions Carouge Basket	60-84 (22-40)
Bluebacks TV Grenchen	-	BC Arlesheim	60-70 (31-30)
TV Muttenz Basket	-	Dudes Basketball Basel	20-0 (0-0)
BC Alstom Baden	-	BC KS Mutschellen	67-62 (31-25)
Barbengo Basket	-	BBC Brig	63-47 (34-22)
BC Sarnen	-	BC Buchrain-Ebikon	55-70 (27-32)
KTV Schaffhausen Basket	-	CVJM Frauenfeld	54-69 (29-31)
BBC Glarus	-	BC Küsnacht-Erlenbach	67-85 (34-34)

Secondo turno
Opfikon Basket	-	Poly-Rapid Zürich Wildcats	66-87 (34-41)
BBC Cossonay	-	Etoile Sportive Vernier Meyrin	53-71 (27-34)
BBC Collombey-Muraz	-	Vevey Riviera Basket	70-80 (38-48)
TV Muttenz Basket	-	BC Arlesheim	51-105 (17-43)
BC Epalinges/Palinzard	-	Fiat Chêne BC	86-73 (41-32)
LK Zug Basket	-	Phoenix Basket Regensdorf	76-98 (43-57)
RE/MAX Morges Basket	-	Colas Bernex Basket	71-90 (37-45)
BC Buchrain-Ebikon	-	Luzern Lions	35-98 (14-53)
Breganzona Basket Club	-	Star Gordola	72-82 (35-37)
Barbengo Basket	-	BC Denti Della Vecchia-Lugano	83-65 (38-34)
Lions Carouge Basket	-	Pages Jaunes Pully Basket	77-103 (32-54)
Sion Basket	-	Renens Basket	80-62 (28-29)
Echallens BBC	-	Genève Pâquis-Seujet	54-79 (32-50)
Bulle Basket	-	La Chaux-de-Fonds Basket	79-67 (31-35)
Hünibasket	-	Villars Basket	79-96 (43-44)
BC Alstom Baden	-	BC Infina Korac Zürich	75-92 (36-47)
STB Bern Basket	-	BC Olten-Zofingen	81-80 ap (70-70) (33-39)
CVJM Frauenfeld	-	BC Küsnacht-Erlenbach	54-69 (29-35)
Courtepin-Courtaman BBC	-	Union Neuchâtel Basket	42-112 (14-51)
Blonay Basket	-	Martigny-Rhône Basket	82-108 (42-46)

Sedicesimi di finale
Union Neuchâtel Basket	-	Villars Basket	84-82 (54-39)
Genève Pâquis-Seujet	-	Sdent BBC Nyon	42-133 (20-64)
BC Denti Della Vecchia-Lugano	-	Lugano Tigers	56-116 (31-55)
STB Bern Basket	-	Starwings Basket Regio Basel	57-101 (24-65)
Vevey Riviera Basket	-	Lausanne Basket	64-87 (22-42)
Bulle Basket	-	Benetton Fribourg Olympic	49-100 (19-52)
Sion Basket	-	Rhône Hérens Basket	37-133 (20-63)
Luzern Lions	-	SAV Vacallo Basket	44-84 (26-45)
BC Arlesheim	-	BC Boncourt	66-119 (25-65)
Star Gordola	-	SAM Basket Massagno	56-97 (22-56)
BC Epalinges/Palinzard	-	Martigny-Rhône Basket	60-92 (36-32)
Pages Jaunes Pully Basket	-	BBC Monthey	49-86 (24-40)
Etoile Sportive Vernier Meyrin	-	Geneva Devils	57-93 (33-47)
Colas Bernex Basket	-	MGS Grand-Saconnex Basket	50-108 (25-64)
Poly-Rapid Zürich Wildcats	-	BC Infina Korac Zürich	90-78 (39-38)
BC Küsnacht-Erlenbach	-	Phoenix Basket Regensdorf	70-86 (39-45)

Ottavi di finale
Benetton Fribourg Olympic	-	Sdent BBC Nyon	86-91 ap (77-77) (44-35)
Union Neuchâtel Basket	-	SAM Basket Massagno	84-102 (37-60)
BC Boncourt	-	Poly-Rapid Zürich Wildcats	100-62 (42-37)
Starwings Basket Regio Basel	-	Rhône Hérens Basket	67-56 (36-34)
Martigny-Rhône Basket	-	Lugano Tigers	53-106 (26-52)
MGS Grand-Saconnex Basket	-	SAV Vacallo Basket	50-91 (30-43)
Phoenix Basket Regensdorf	-	Geneva Devils	49-96 (30-38)
Lausanne Basket	-	BBC Monthey	61-67 (42-32)

Quarti di finale

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Campionato di pallacanestro svizzero 2008-2009
 Coppa di Lega svizzera 2008-2009 (pallacanestro)
 Campionato di pallacanestro svizzero femminile 2008-2009
 Coppa Svizzera 2008-2009 (pallacanestro femminile)
 Coppa di Lega svizzera 2008-2009 (pallacanestro femminile)

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
Campionato svizzero di pallacanestro